Hermandad del Resucitado es el nombre con el que se conoce popularmente a las cofradías y hermandades de la Semana Santa en España que desfilan que desfilan el Domingo de Resurrección, representando la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, entre las que destacan:

 La Real Hermandad de Cristo Resucitado y Santa María de la Esperanza y del Consuelo de Zaragoza.

 La Cofradía de Jesús Resucitado de Andorra.
 La Cofradía del Resucitado de Cartagena.
 La Hermandad del Resucitado de Córdoba.
 La Hermandad del Resucitado de Écija.
 La Hermandad del Cristo Resucitado de Herrera.
 La Cofradía del Resucitado de Jaén.
 La Archicofradía de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado de Murcia.
 La Hermandad de Ntra. Señora de Gracia y Jesús Resucitado de Ocaña de Ocaña.
 La Procesión del Resucitado de Salamanca.
 La Hermandad de La Resurrección de Sevilla.
 La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado y María Santísima de la Alegría de Valladolid.
 La Cofradía de la Santísima Resurrección de Zamora.